Женуйа́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Сен-Кло. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16149.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 360 км к югу от Парижа, в 85 км южнее Пуатье, в 40 км к северо-востоку от Ангулема.

Большую часть территории коммуны занимают леса, луга используются для выпаса крупного рогатого скота, в основном коров породы .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 588 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 342 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 256 были экономически активными, 86 — неактивными (показатель активности — 74,9 %, в 1999 году было 65,0 %). Из 256 активных работали 222 человека (136 мужчин и 86 женщин), безработных было 34 (15 мужчин и 19 женщин). Среди 86 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 39 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта